Кишенькові гроші:

 Кишенькові гроші — певна сума грошей, яку, зазвичай, періодично виділяють батьки своїй дитині і яка знаходиться в повному розпорядженні дитини.

Фільми 
 Кишенькові гроші (фільм, 1972) — фільм Стюарта Розенберга 1972 року.
 Кишенькові гроші (фільм, 1976) — фільм Франсуа Трюффо 1976 року.
 Кишенькові гроші (фільм, 1994) — фільм Річарда Бенджаміна 1994 року.